Андрей Викторович Ба́рышев (р. 1966) — российский предприниматель и политический деятель, депутат Государственной думы VII созыва 5 октября с 2016 года, беспартийный, член комитета Госдумы по контролю и Регламенту. Ранее избирался депутатом городской думы Челябинска и Законодательного собрания Челябинской области.

Биография 
Родился 2 февраля 1966 года в Челябинске в семье потомственных металлургов.

В 1986 году поступил в Челябинский государственный институт физической культуры, который окончил в 1991 году; в годы учёбы работал водителем автобазы № 1 Металлургического района Челябинска.

В 2000 — 2009 годах — депутат Челябинской городской думы, в 2001—2004 годах был заместителем председателя.

В 2004 году окончил Челябинский институт Уральской академии госслужбы.

В 2010 — 2013 годах — депутат Законодательного собрания Челябинской области.

В ноябре 2013 года из-за систематической критики губернатора Михаила Юревича был исключен из «Единой России», но через год восстановлен в партии.

В 2014 избран депутатом Челябинской городской думы.

В мае 2016 года выставил свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России». 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы, вошёл в комитет по регламенту и организации работы Государственной думы; одновременно отказался от мандата в городской думе.

Не женат.

Законотворческая деятельность 
В 2016 — 2019 годах в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 20 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Предпринимательская деятельность 
Владеет рядом деловых активов в Челябинске, среди таковых указываются телеканал СТС-Челябинск, автовокзал «Северные ворота», ресторан «Венеция», ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического района, торговые площади на повороте ЧМЗ, банно-оздоровительный комплекс «Металлург», строительная компания «Домостроитель МК», также владеет рядом объектов недвижимости в Металлургическом районе; считается оппонентом челябинского экс-губернатора и основателя макаронной фирмы «Макфа» Михаила Юревича.

В 2012 и 2016 годах признавался одним из ста богатейших жителей города.

Примечания

Ссылки 
 
 

Депутаты Челябинской городской думы
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Представители Челябинской области в Федеральном собрании Российской Федерации
Члены «Единой России»